Бо́ровский ра́диус — радиус ближайшей к ядру орбиты электрона атома водорода в модели атома, предложенной Нильсом Бором в 1913 году и явившейся предвестницей квантовой механики. В модели электроны движутся по круговым орбитам вокруг ядра, при этом орбиты электронов могут располагаться только на определённых расстояниях  от ядра, которые определяются целочисленными отношениями момента импульса  к постоянной Планка  (см. Боровская модель атома).

Боровский радиус имеет значение 0,52917720859(36) м (в скобках указана погрешность в последних значащих цифрах на уровне 1σ), то есть приблизительно 53 пм или 0,53 ангстрема. Это значение может быть вычислено через фундаментальные физические постоянные следующим образом:

 

где:

  — постоянная Планка,
  — постоянная Дирака (приведённая постоянная Планка), ,
  — электрическая постоянная,
  — масса электрона,
  — элементарный заряд,
  — скорость света в вакууме,
  — постоянная тонкой структуры,
  — комптоновская длина волны электрона,
  — приведённая комптоновская длина волны электрона,
  — классический радиус электрона.

Боровский радиус часто используется в атомной физике в качестве атомной единицы длины, см. Атомная система единиц. Определение боровского радиуса включает не приведённую, а обыкновенную массу электрона и, таким образом, радиус Бора не точно равен радиусу орбиты электрона в атоме водорода. Это сделано для удобства: боровский радиус в таком виде возникает в уравнениях, описывающих и другие атомы, где выражение для приведённой массы отлично от атома водорода. Если бы определение боровского радиуса включало приведённую массу водорода, то в уравнения, описывающие другие атомы, необходимо было бы включить более сложное выражение.

Согласно теории Максвелла, вращающийся электрон постоянно излучает энергию и, в конце концов, должен упасть на ядро, чего не происходит в действительности. Боровские орбиты являются по предположению стационарными и не приводят к излучению энергии. Этот факт был впоследствии обоснован в квантовой механике.

См. также 
 Фундаментальные физические постоянные

Примечания 

Атомная физика
Физические константы